Paw Paw, Paw paw, paw-paw, ou pawpaw peut faire référence à :

Botanique 
 paw paw (également pawpaw, paw-paw ou papaw), nom communément donné aux États-Unis à l'asimina.

Toponyme 

 Paw Paw, un village du comté de Lee dans l'Illinois.
 Paw Paw, village situé dans l’État américain du Michigan.
 Paw Paw, localité située dans l'État de Virginie-Occidentale.

Autres 
 paw-paw French, nom donné parfois au français du Missouri.
 Paw Paws série télévisée d'animation américaine créée en 1985.